Schuren steht für:
 Écuires, Gemeinde im französischen Département Pas-de-Calais
 Gert van der Schuren († 1496), Verfasser einer klevischen Chronik

Siehe auch:
 Schüren